Porno kan syfta på

 Toftgard (artist), tidigare känd som MC Porno.
 Pornografisk film och på engelska ibland en kortform för pornographic movie.